

Подолін — село в гміні Мощениця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Подолін — село в гміні Вапно Вонґровецького повіту Великопольського воєводства